The Beach Boys Today! () — дев'ятий студійний альбом американського рок-гурту «The Beach Boys», перших із трьох альбомів гурту, виданих у 1965 році. На думку критиків, цей диск позначив початок артистичного дорослішання основного композитора й автора пісень гурту Браяна Вілсона, і став передвісником революційних змін у творчості гурту, що відбулися наступного року. Особливою рисою платівки є те, що на першій стороні зібрані енергійні рок-н-роли, а друга сторона містить ліричні балади. Платівка досягла 4-го місця у хіт-параді США, де пробула загалом 50 тижнів, та 6-е місце у Великій Британії влітку 1966 року.

У 2003 році The Beach Boys Today! зайняв 270-те місце у .

Список композицій 
Усі пісні, окрім спеціально зазначених, написано і проспівано Браяном Вілсоном і Майком Лавом.

Сторона 1 
 «Do You Wanna Dance?» (Боббі Фрімен) — 2:19
 Соліст — Денніс Вілсон
 «Good to My Baby» — 2:16
 Солісти — Б. Вілсон і М. Лав
 «Don't Hurt My Little Sister» — 2:07
 «When I Grow Up (To Be a Man)» — 2:01
 «Help Me, Rhonda» — 3:08
 Соліст — Ал Джардін.
 «Dance, Dance, Dance» (Б. Вілсон, М. Лав, Карл Вілсон) — 1:59

Сторона 2 
 «Please Let Me Wonder» — 2:45
 «I'm So Young» (Вільям Г. Тайрас молодший) — 2:30
 Соліст — Б. Вілсон
 «Kiss Me, Baby» — 2:35
 «She Knows Me Too Well» — 2:27
 Соліст — Б. Вілсон
 «In the Back of My Mind» — 2:07
 Соліст — Денніс Вілсон
 "Bull Sessions With «Big Daddy» — 2:10
 Фрагмент групового інтерв'ю Ерлу Ліфу

Альбомні сингли 
 «When I Grow Up» / «She Knows Me Too Well» (Capitol 5245), 17 серпня 1964, № 9 у США, № 27 у Великій Британії
 «Dance, Dance, Dance» / «The Warmth of the Sun» (з альбому Shut Down Volume 2) (Capitol 5306), 26 жовтня 1964, № 8 у США, № 24 у Великій Британії
 «Do You Wanna Dance?» / «Please Let Me Wonder» (Capitol 5372), 8 лютого 1965, № 12 у США («Please Let Me Wonder» зайняла 52 місце в хіт-параді пісень США)
 «Kiss Me, Baby» вийшла на стороні Б синглу «Help Me, Rhonda».

Посилання 
 Тексти пісень з альбому The Beach Boys Today! 
 Огляд The Beach Boys Today! на сайті CriticalMess.net 

Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Альбоми The Beach Boys
Рок-альбоми
Англомовні музичні альбоми